ЛАД:

 ЛАД — одно из прежних названий белорусского телевизионного канала «Беларусь 2».
 ЛАД — советский экспериментальный ручной пулемёт под патрон 7,62×25 мм сконструированный под руководством В. Ф. Лютого.
 «ЛАД» — творческое объединение ВГТРК.

См. также 
 Лад
 Лада
 Ладо